Okrouhlá est un toponyme qui peut désigner :

Okrouhlá, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Okrouhlá, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Okrouhlá, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Okrouhlá, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Okrouhlá Radouň, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie